Toverdrank, een drank met magische effecten
 Toverdrank (Guido Belcanto), een in 2011 door Guido Belcanto uitgebrachte cover van Summer Wine van Nancy Sinatra and Lee Hazlewood 
 Toverdranken, een schoolvak in de Harry Potter-serie

Zie ook
 De toverdrank, doorverwijspagina